Гуанакоит — очень редкий минерал, водный основной арсенат меди и магния. Кристаллы призматические до игольчатых, размер от 0,2 до 0,7 мм. Вторичный в зоне окисления сульфидных месторождений, впервые был обнаружен в Чили.

Местонахождения 
 Сульфидное м-ние Эль-Гуанако (Чили) (первоначальное м-ние)
 М-ние Таруни близ г. Бу-Азер (Марокко)

Происхождение названия 
Название дано по месту первой находки (Сульфидное м-ние Эль-Гуанако (Чили)).

См. также 
 Медь
 Магний

Примечания

Литература 
 Witzke, T., Kolitsch, U., Krause, W., Wiechowski, A., Medenbach, O., Kampf, A.R., Steele, I.M., Favreau, G. (2006): Guanacoite, Cu2Mg2(Mg0.5Cu0.5)(OH)4(H2O)4(AsO4)2, a new arsenate mineral species from the El Guanaco Mine, near Taltal, Chile: Description and crystal structure. European Journal of Mineralogy, 18, 813—821.
 Kyono, A. (2008): Compositional variability and crystal structural features of guanacoite. American Mineralogist: 93: 501—507.

Редкие минералы
Арсенаты (минералы)
Минералы магния
Минералы меди